Eiselsdorf ist der Ortsname von

 Eiselsdorf (Frontenhausen), Ortsteil des Marktes Frontenhausen, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Eiselsdorf (Geisenhausen), Ortsteil des Marktes Geisenhausen, Landkreis Landshut, Bayern